На территории Приднестровской Молдавской Республики действует время второго часового пояса — UTC+2 (в летний период — UTC+3). Сезонный перевод часов производится в последнее воскресенье марта на 1 час вперёд и в последнее воскресенье октября на 1 час назад.

До осени 2011 года время в Приднестровской Молдавской Республике (Приднестровье) было идентично восточноевропейскому времени: UTC+2 — зимой, UTC+3 — летом. 11 октября 2011 года в Приднестровье, вслед за Россией, Белоруссией и Украиной было принято решение об отмене предстоящего перехода на «зимнее» время, республика должна была перейти на круглогодичное время UTC+3.

Учитывая отмену Украиной ранее принятого решения и желая согласовать время с соседними государствами, Украиной и Республикой Молдова, Приднестровье в соответствии с указом президента от 26 октября 2011 года продолжило практику сезонного перевода часов.

Время в Приднестровье совпадает с киевским временем, разница с московским временем зимой — минус 1 час, летом — нет.

Примечания 

Приднестровская Молдавская Республика
Приднестровская Молдавская Республика